Titul obhájili první nasazení Bob a Mike Bryanovi.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Související články 
 Australian Open 2007 - mužská dvouhra
 Australian Open 2007 - ženská dvouhra
 Australian Open 2007 - ženská čtyřhra
 Australian Open 2007 - smíšená čtyřhra

Australian Open 2007